Marco Carra, cestista italiano
Marco Carra, politico italiano